Vicino Oriente – regione geografica che include Turchia, Egitto, penisola arabica e Iran;
 Vicino Oriente antico – regione storica formata da Anatolia, Egitto, Mezzaluna Fertile e Persia;
Vicino Oriente – rivista accademica pubblicata dalla Università "La Sapienza" di Roma, dal suo Dipartimento di Archeologia, la cui redazione scientifica è composta da diversi membri della stessa accademia, fra cui Loredana Sist, Lorenzo Nigro, Mario Liverani e Paolo Matthiae.

Pagine correlate 
 Museo del Vicino Oriente